Пентато́пные чи́сла, называемые также гипертетраэдральными — это фигурные числа, представляющие правильные четырёхмерные симплексы (пентатопы или гипертетраэдры). Пентатопные числа являются четырёхмерным обобщением плоских треугольных и пространственных тетраэдральных чисел.

Определение и общая формула 
-е по порядку пентатопное число определяется как сумма первых  тетраэдральных чисел.

Начало последовательности пентатопных чисел:
 ().

Общая формула для -го по порядку пентатопного числа :
 
Пентатопные числа находятся на 5-й диагональной линии в треугольнике Паскаля (см. рисунок), под диагональю тетраэдральных чисел.

Свойства 
Два из каждых трёх пентатопных чисел (номера которых не делятся на 3) являются пятиугольными числами.

Ряд из обратных пентатопных чисел сходится:

Применение 
В биохимии пентатопные числа представляют количество возможных расположений  различных белковых субъединиц в .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Фигурные числа 
 Pentatope Number  

Фигурные числа